The Sick,The Dying... And The Death World Tour Es la actual gira de la banda de thras metal Megadeth iniciada pocos meses antes del lanzamiento de su más reciente álbum de estudio The Sick, the Dying... and the Dead!.

Historia 
Es la primera gira de promoción de un álbum de estudio del bajista James LoMenzo desde el 2009 cuando inicio la gira del álbum Endgame, este se reincorporo a la banda en 2022 tras la expulsión de David Ellefson por escándalos con contenido sexual con una fan de la banda.

Esta gira marca el debut en un album de estudio del baterista Dirk Verbeuren quien esta en la banda desde el 2016.

Una de las grandes anedotas de esta gira se dio el 27 de febrero del 2023 en Tokyo cuando la banda se presento por primera vez en 23 años con el guitarrista Marty Friedman para interpretar 3 canciones 2 del album Countdown To Extinction y una del Rust In Peace. La ultima presentación de Friedman como miembro de Megadeth fue en el año 2000 durante el Risk Tour.

Fechas

Canciones tocadas en la gira 
De  Peace Sells... But Who's Buying?:
 "Peace Sells"
 "The Conjuring"

De  Rust In Peace:
 "Holy Wars The Punishment Due"
 "Hangar 18"
 "Tornado Of Souls"

De  Countdown To Extinction:
 "Symphony of Destruction"
 "Sweating Bullets"
 "Countdown To Extinction"

De Youthanasia:
 "A Tout Le Monde"

De Hidden Treasures:
 "Angry Again"

De  Cryptic Writings:
 "Trust"

De  The World Needs a Hero:
 "Dread And The Fugitive Mind"

De Dystopia:
 "Dystopia"
 "The Threal Is Real"

De  The Sick, the Dying... and the Dead!:
 "We'll Be Back"
 "Soldier On!"

Personal 
 Dave Mustaine: Guitarra, Voz
 Kiko Loureiro: Guitarra, Coros
 James LoMenzo: Bajo, coros
 Dirk Verbeuren: Batería

Enlaces externos 
https://es.rollingstone.com/megadeth-regresa-con-the-sick-the-dying-and-the-dead/
https://es.rollingstone.com/dave-mustaine-de-megadeth-habla-sobre-su-proximo-album-the-sick-the-dying-and-the-dead/
https://mariskalrock.com/actualidad/marty-friedman-podria-volver-a-tocar-con-megadeth/
https://es.rollingstone.com/sabes-quienes-son-tus-amigos-cuando-todo-se-va-al-carajo-david-ellefson-sobre-su-salida-de-megadeth/
 Web Oficial
 

Giras musicales de Megadeth